Jerchel kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Jerchel, Tangerhütte – ort, Tangerhütte, Sachsen-Anhalt, 
 Jerchel, Gardelegen – ort, Gardelegen, Sachsen-Anhalt, 
 Jerchel, Milower Land – ort, Milower Land, Brandenburg